

Населені пункти та їхні частини

 Івіни — село в гміні Варта-Болеславецька Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Івіни — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Івіни — село в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Івіни — частина села Білий Косцюл у гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства

Примітки